«Прекрасные создания» () — первая книга из четырёх, цикла «Хроники Кастеров» («Хроники Магов»), написанная Ками Гарсия и Маргарет Штоль. В ней рассказывается, как девушке из непростой магической семьи — Лене Дюкейн — предстоит сделать нелегкий выбор между Светом и Тьмой, и от этого выбора целиком зависит судьба её семьи. Итан Уот — простой смертный, по неизвестной причине связанный странными узами с Леной, — единственный, кто может помочь ей разобраться: кто она на самом деле — Светлая или Темная.

Книга была впервые опубликована 1 декабря 2009 года, и в настоящий момент существуют три продолжения: «Прекрасная Тьма», «Прекрасный Хаос» и «Прекрасное Искупление». На данный момент в России изданы первые три книги. 14 февраля 2013 года вышла одноименная экранизация.

Признана Best Books of 2009

История создания 
Существует версия, что две подруги — Ками Гарсия и Маргарет Штоль сидели в кафе. Одна мечтала написать книгу о типичном американском городе на Юге, а вторая — о девочке-Маге. Объединив усилия, они набросали идею чуть ли не на салфетке, и в итоге написали книгу практически в рекордные сроки.

Сюжет 
В Гэтлине не бывает сюрпризов. Мы жили в самом эпицентре пути в никуда. По крайней мере, я так думал. Как оказалось, я ошибался. Было проклятие. Была девушка. И ещё… была могила. Лена Дюкейн отличается от всех, кого когда-либо видел маленький южный город Гэтлин, она борется с собой, пытаясь усмирить свою силу и проклятие, веками преследовавшее её семью. Но даже в разросшихся садах, в мрачных болотах и на разрушенных могильниках позабытого Юга секрет не будет жить вечно. Итана Уота, считающего дни до своего бегства из Гэтлина, преследуют сны о прекрасной девушке, которую он никогда не встречал. Когда Лена приезжает жить в дом на самой старой и самой жуткой из всех плантаций города, Итан безоговорочно влюбляется в неё и целенаправленно старается раскрыть секрет их удивительной связи. В городе без сюрпризов, один секрет может все изменить.

КонцепцияМаргарет Штоль и Ками Гарсия «Прекрасная Тьма» 

В книге все персонажи делятся на три категории — Магов, Лилум и Смертных. При этом интересен подход к магическим способностям. Авторы ввели совершенно новую идею — каждый Маг обладает своим собственным индивидуальным Даром. Причем этот Дар необязательно наследуется от родителей, хотя в семье как мог быть представитель с такими способностями, так и нет — ярким примером этому является Райен Дюкейн.

Идея четко ограниченных способностей абсолютно нова. Если сравнивать с другими книгами, написанными ранее в жанре подростковое фэнтези абсолютно разных авторов, то, безусловно, схожая идея есть в сериях книг о Гарри Поттере: Невиллу хорошо давалась травология, Северус Снегг был мастером зелий, так же как и его мать — Эйлин Принц, мать Гарри — Лили Эванс и Гораций Слизнорт, Альбус Дамблдор превосходно владел трансфигурацией, а у Гарри хорошо получались полеты на метле и Защита от Темных Искусств; в Саге Сумерки у некоторых вампиров был особый дар, но стоит подчеркнуть, что это не обязательное явление.

В книге Ками Гарсия и Маргарет Штоль каждый Маг обладает особым Даром, у которого есть своё название, что довольно ново для волшебного мира, можно даже сказать, что создали абсолютно новое явление в жанре фэнтези. Интересным является и так называемое Призвание — каждый Маг (кроме семьи Дюкейн) может выбрать сторону. То что его выбор отражается прямо пропорционально в его глазах в магическом мире достаточно ново (хотя и перекликается с идеей Сумерек). Также довольно необычна идея магических библиотек, которые соединены между собой Тоннелями.

Мир «Хроник Кастеров» целиком и полностью вращается вокруг Луны и её цикла. Светлые маги могут произносить заклинания только в определенные фазы Луны. Призвание тоже может происходит только под Луной, а одна из самых сильных книг магического мира называется — Книга Лун.

Авторы обходят стороной существование вампиров, однако не отрицают существование неких инкубов (мужчины) и суккубов (женщины), общее название которых в книге — Лилум. Это наследуемое свойство. Хотя в книге их представление отличается от общепринятого, стоит отметить, что это тоже новое слово в волшебном мире. Инкубы и суккубы имеют право выбора: забирать им кровь или душевные переживания, эмоции, сны. Они не могут появляться днем, но и не имеют нужды спать. 
Есть ещё одна интересная идея: после Призвания каждый Маг обретает своё магическое имя, которое скорее всего никак не связано с тем именем, что человек носил до Призвания. Часть имён имеет библейское происхождение, так например: Малхиседек или Серафима.

Персонажи

Маги и Лилум

Лена Дюкейн 
Лена Дюкейн (Lena Duchannes) — главная героиня. Она сирота, хотя позднее выясняется, что её мать жива. Девушка — Маг, из древней семьи Магов, и её сила — Природная Фея. Среди Магов это самый сильный Дар. Лена может «больше» чем другие Маги. Род Дюкейн проклят: они не имеют право выбора стороны — в 16 лет всех ждет «объявление», во время которого определится Светлые они или Темные. Лена живёт в ожидании этого. Пока она подросток, она не может полностью контролировать свою силу, вследствие чего ей пришлось поменять несколько школ. Лена пытается быть обычной девочкой: ходить в школу, общаться с друзьями. Однако из-за сильно развитой индивидуальности и оторванности мира Магов от мира Смертных, у неё никак это не получается, и она сильно переживает по этому поводу. На шее Лена носит ожерелья, состоящее из небольших предметов, каждый из которых является памятью о каком-нибудь значимом событии или месте, где она жила. Со стороны кажется что это ожерелье «свора барахла», но на самом деле-это очень важные и памятные вещи для Лены. Она считает что это единственная вещь принадлежавшая именно ей. Девушка много читает и любит поэзию. В её комнате стены, потолок и мебель исписана её мыслями и цитатами.

Внешне она довольно симпатичная девушка, с черными прямыми волосами, которые чаще всего распущены и, иногда, под влиянием Лениного настроения, сворачиваются в локоны. Глаза у неё зеленые — отличительная черта всех Магов, но только светлые маги обладают таким цветом (или ещё не Объявленные). Темные маги обладают кошачьими, желто-золотыми глазами. Под правым глазом у неё небольшая родинка в форме полумесяца. Девушка высокая и худая, из-за этого она и получила имя Лена — от английского Length — Длина. Имя ей дала бабушка, она называла её Лена Бинна. Как её звали до этого неизвестно, и своего магического имени Лена тоже не знает.

В семье Лены за женщинами закрепилась фамилия Дюкейн: жены не меняли свою фамилию на фамилии мужей, а дочери оставались Дюкейн по материнской линии.

Мэйкон Мелхиседек Равенвуд 
Мэйкон Мелхиседек Равенвуд (Macon Melchizedek Ravenwood) — дядя Лены по матери. Затворник, изгой и даже колдун — по мнению жителей Гэтлина. Его никто не видел более 20 лет. Доподлинно известно, что он никогда не ходил в школу, что, однако, не помешало ему поступить в колледж. Позже выясняется, что он — Инкуб и забирает сны, то есть он обладает способностями, которые приходится поддерживать. Одной из таких способностей является умение Путешествовать, однако нигде в книге точно не объяснено, что под этим подразумевается. Является прямым наследником основателей Гэтлина и живёт в родовом особняке Равенвудов. Мэйкон был знаком с матерью Итана и даже помогал ей в её научных работах. Несмотря на то, что он, вроде бы, не выходит из дома — Мэйкон прекрасно осведомлен о всех секретах жителей Гэтлина.

Внешне это высокий мужчина, всегда безупречно одетый. Его черные волосы уже тронула седина на висках, а лицо — белое, на котором выделяются черные глаза без зрачков — они явственно отражают, что он не является Магом — ни Светлым, ни Темным.

Ридли Дюкейн 
Джулия Ридли Дюкейн (Ridley Duchannes) — кузина Лены. Девушка — Темный Маг и её способность — Сирена, иначе говоря, Сила убеждения. Это означает, что она может заставить любого человека сделать всё, что хочет, особенно мужчин. У Ридли есть привычка: перед тем как начать применять свои способности и магию, она начинает есть цветной леденец. Ридли не всегда была злой, раньше она и Лена были очень близки: они вместе ходили в школу, старались защищать друг друга и даже общались с помощью Келтинга. Незадолго до своего Призвания Ридли ушла, так как не хотела причинить вред любимым людям и чувствовала, что станет Тёмной — это говорит о большой самоотверженности. Однако, после Призвания её характер поменялся, особенно под влиянием Серафины.

Внешне это девушка, которой нет ещё и 20. Длинноволосая блондинка с неровно подстриженной чёлкой, одна сторона которой выкрашена в розовый цвет. Её одежда всегда вызывающая, что в общем дополняет её Дар Сирены. Есть Татуировка на животе, а глаза золотые, так как она Темная.

Дельфина Дюкейн 
Дельфина «Дель» Дюкейн (Delphine Duchannes) — тётя Лены по матери и мать Ридли, Рис, Райен и Ларкина. Дельфина — Светлый маг и её Дар — Палимпсест (Водоворот Времени), то есть она одновременно видит и прошлое, и настоящее, и будущее. Поэтому у неё всегда немного растерянный вид. Замужем за Барклаем Кентом.

Внешне это полноватая женщина, волосы которой собраны в пучок на голове. Не упоминается какого цвета у неё глаза, что вероятно означает, что глаза у неё как и у всех Светлых Дюкейн — зелёные. Исходя из того, что все её дочери блондинки можно предположить, что волосы у тети Дель тоже достаточно светлые.

Рис Дюкейн 
Аннабель Рис Дюкейн (Reece Duchannes) — кузина Лены. Рис — Светлый Маг и её способность — Сивилла, иначе говоря она читает лица — видит, с кем встречался в ближайшее время тот или иной человек.
Внешне она выглядит как более взрослая версия Ридли: такая же длинноволосая блондинка, но с аккуратно подстриженной челкой. Вероятно, у неё тоже зеленые глаза, как и у всех Светлых Дюкейн.

Райен Дюкейн 
Райен Дюкейн (Ryan Duchannes) — кузина Лены. Она ещё не прошла Объявление, так как ей только 10 лет, но её способности уже проявились: она Тауматург, иначе говоря Целитель. Такой способности в семье Дюкейн ещё не было. Внешне выглядит какая маленькая копия своих сестер — Рис и Ридли. Однако есть существенное отличие — у Райен ярко-голубые глаза, а не зеленые. И она единственная из всех своих сестер живёт с матерью пока не прошла Объявление.

— Все решили, что для родителей будет очень тяжело отказываться от своих детей, если они станут Темными. Так что теперь все дети живут отдельно от родителей, с другими членами семьи, пока не получат своё Призвание.
- А почему тогда Райан живёт с родителями?
- Райан это… Райан. Она особый случай, — Лена пожала плечами, — по крайней мере, так отвечает дядя Мэйкон каждый раз, когда я спрашиваю.
(«Прекрасные создания», Ками Гарсия и Маргарет Штоль)

Аурелия Валентин 
Аурелия Валентин (Arelia Valentin) — мать Мэйкона. Она — Светлая Маг и Ведунья — может видеть фрагменты будущего. У неё черные локоны, на ней надето много различных украшений: бус, колец. У неё есть сестра — Твила — Светлый маг, которая обладает Даром Некроманта.

Эммалина Дюкейн 
Эммалина «Бабушка» Дюкейн (Emmaline Duchannes) — бабушка Лены, мать Дельфины и, вероятно, Серафины. Она Светлый маг, но при этом — Эмпат, то есть она не обладает никакими способностями, но может на время перенимать их у других Магов, правда ненадолго. Лена очень похожа на свою бабушку, и доподлинно известно, что у Эммалины смуглая кожа. Упоминается, что она Летающая — объединяющая всех, и есть намек, что расстояние для неё не проблема, но все-таки в книге никак не объяснено, что все это значит. Известно, что у неё была сестра — Алтея Дюкейн — эво, то есть невероятно сильный темный маг.

Барклай Кент 
Барклай Кент — муж Дельфины Дюкейн и отец Рис, Ридли, Райен и Ларкина. Видимо, он — Светлый Маг и его способность это — Метаморф — иначе говоря трансформация объектов. О его внешности известно лишь то, что он седовлас.

Женевьева Дюкейн 
Женевьва К. Дюкейн (Genevieve Duchannes) — бабушка Лены в четвёртом поколении. Неизвестно проходила она Призвание и какой у неё был Дар, однако она точно была Магом. В семье кроме неё была ещё одна девочка — Евангелина, однако и она и их мать погибли при пожаре 11 февраля 1865 года, когда солдаты сожгли Гринбрайер. Этим же роковым днем к Женевьеве вернулся её возлюбленный — Итан Картер Уот — хотя её семья не одобряла такой союз. И в этот же день он трагически погиб, поймав шальную пулю. Это заставило Женевьеву произнести заклинание из Книги Лун в не ту фазу Луны, тогда же она обратилась в Темную колдунью, а Итан, хотя и ожил не надолго, все равно умер. Но так как нельзя произнести заклинание из Книги Лун безвозмездно, то ценой оказалась невозможность выбора своего Призвания для каждого последующего ребёнка из семьи Дюкейн. А Женевьеву, насколько можно понять из книги, выдал замуж отец, который тоже каким-то образом избежал гибели при пожаре. Когда Женевьева умерла, Айви — экономка, которая тоже пережила пожар (и которая является одной из Предков Эммы и, следовательно, Провидицей — именно она сказала какую цену будет платить род Дюкейн за поступок Женевьевы), похоронила Книгу Лун вместе с ней. Судьба Женевьевы в промежутке между смертью Итана и своей собственной смертью остается неизвестной.

Внешне эта была привлекательной девушка с длинными медового цвета волосами и зелёными глазами, цвет которых позже сменился на золотой.

Серафина «Сара» Дюкейн 
Серафина «Сара» Дюкейн (Sarafine Duchannes) — главный антагонист книги «Прекрасные создания». Она — Темный Маг и её Дар — Фурия Катаклизмов, что является следствием того, что первоначально она была Природной Феей, но, обратившись во Тьму, преобразовалась в Фурию Катаклизмов. Позже выясняется, что Серафина — мать Лены, которая хочет, чтобы её дочь стала такой же Темной, как и она сама. Также как Природная Фея самый сильный Дар Света, Фурия Катаклизмов - его оборотная сторона — самая мощная сила Тьмы. Известно, что Серафина убила своего мужа — отца Лены (в третьей книге "Прекрасный хаос" раскрывается его внешность, имя и сама трагедия). И ближе к концу становится понятно, что Серафина стала Темной после Призвания, так как существует пророчество, касающиеся Серафины и Лены. До Призвания её звали Изабель, - милая девчушка, которая никогда никому не причиняла зла, но это её не спасло... Проклятье взяло своё. Серафина обладает способность к Келтингу и может завладевать телами других людей, как она вселилась телом миссис Линкольн.

Внешне она и Лена очень похожи, главное отличие в глазах — у Серафины они золотые.

Ларкин Кент 
Ларкин Кент — кузен Лены. Его Дар — Иллюзионист, и он Темный маг. Испытывает большую привязанность к змеям, а именно: накладывает иллюзию змеиных глаз на свои, превращает руки в змей и тп.

Внешне это высокий парень примерно одного возраста с Леной. Первоначально его глаза были зелёного цвета, но позже оказалось, что он Темный и они приобрели свой истинный вид — золотистые. Зелёный цвет был всего лишь одной из иллюзий. В одежде предпочитает байкерский стиль, а его лицо чаще всего выражает скуку и равнодушие и он почти ничего не говорит.

Хантинг Равенвуд 
Финеас Хантинг Равенвуд — брат Мэйкона. Кровавый Инкуб, из чего явственно следует, что он выступает на Темной стороне. Внешне очень похож на Мэйкона. Его глаза тоже черные.

Смертные

Итан Лоусон Уот 
Итан Лоусон Уот (Ethan Lawson Wate) — главный герой. Его назвали в честь двух его дядюшек. У него недавно погибла мать — Лила Джейн Эверс Уот, и он пытается справится с этим как и его отец, который перестал обращать внимание на сына и почти все время сидит в кабинете. Эмма Трюдо — единственный человек, который заботится об Итане, хоть и делает это в своей манере. Итан мечтает уехать из Гэтлина куда угодно, главное подальше. Он много читает, и в его комнате есть карта, на которой он отмечает места, где хотел бы побывать вслед за его любимыми героями книг. Но несмотря на это, Итан является полноправным членом общества в Джексон Хай, так как прекрасно играет в баскетбол и даже встречался какое-то время с одной из девушек-чирлидеров. В школе он считается одним из «неглупых», хотя сам Итан так не считает. Ему и Лене снятся одинаковые сны, даже когда они не были знакомы. Также они могут мысленно переговариваться между собой с помощью Келтинга.

Внешне это спортивного вида юноша с каштановыми волосами, довольно высокий.

Эмария «Эмма» Тредо 
Эмари «Эмма» Тредо (Amarie «Amma» Treadeau) Ведуния местная гадалка Гэтлина. Воспитывает Итана Лоусона Уота. Ясновидящая (как и все по её линии). Общается с Великими (это её предки) и с помощью их может обороняться. Хорошо общалась с Мэконом Мэлихисдеком Равенвудом.

Уэсли Джефферсон «Линк» Линкольн 
Уэсли Джефферсон «Линк» Линкольн (Wesley Jefferson «Link» Lincoln) — лучший друг Итана, безбашенный парень, мечтает собрать свою рок группу и уехать в Нью-Йорк. Знает о Магах. Был очарован Ридли (хотя в книге предполагается, что она охмурила его с помощью Дара Сирены). Его мать -Миссис Линкольн. Главная в ДАР.

Мэриан Эшкрофт 
Мэриан Эшкрофт (Marian Ashcroft)- лучшая подруга мамы Итана, которая училась вместе с ней. Хранительница. Знает некоторые подземельные ходы в библиотеке Чародеев .

Лила Эверс Уэйт 
Лила Джейн Эверс Уэйт  — мать Итана, погибла в автокатастрофе. Расследовала чародейство. Была писательницей и лучшей подругой Мэриан Эшкрофт . Вместе они были Хранительницами библиотек, местной — Гэтлинской (библиотекой для смертных), и библиотекой для чародеев, которая находится прямо под ДАР.

Примечания

Гэтлин 
Гэтлин — город в Южной Каролине, располагающийся, по словам главного героя — Итана Уота — «на полпути в никуда». Это типичный маленький южный городок, где все друг друга знают и так или иначе приходятся друг другу родственниками. В войну между Севером и Югом, этот город занял сторону Юга — то есть сторону проигравших. Но никто в городе так не считает, а в центре города даже стоит памятник генералу проигравшей стороны. Сам по себе город довольно убог и не имеет никаких современных признаков — нет ни известных сетей быстрого питания, ни круглосуточных универмагов. В кинотеатрах крутят давно вышедшие в прокат фильмы, а воскресный поход в церковь является для большинства обязательным времяпровождением.

Джексон Хай 
Джексон Хай — это единственная школа в Гэтлине, где учатся или учились практически все жители города. Жизнь всех девочек школы крутится вокруг желания попасть в чирлидеры, а мальчиков — в баскетбольную команду. Обе эти группы представляют собой своеобразную школьную элиту. У них есть определенные «стандарты», по которым они оценивают всех людей. Если человек не подходит под их стандарты, то подвергается насмешкам и издевательствам. К началу повествования не было такого человека в Джексон Хай, который осмелился бы им перечить, но если бы такое случилось, то к делу подключилась бы тяжелая артиллерия — дамы из ДАР.

ДАР 
ДАР — расшифровывается как «Дочери Американской Революции» — организация в Гэтлине, которая состоит, как понятно из названия, из одних женщин среднего возраста, дети которых учатся в Джексон Хай. Гатлин переполняли всевозможные женские организации, но ДАР была выше всех остальных. На самом деле, это название расшифровывалось как «Дочери американской революции», и вам ещё надо было доказать, что вы относитесь к настоящим патриотам американской революции, чтобы стать полноправным членом этой организации. А статус полноправного члена организации давал право указывать вашим соседям на улице вдоль реки, в какой цвет красить дома и вообще командовать, надоедать и осуждать всех и каждого в городе.
(цитата из книги)

Келтинг 
Келтинг — способность Магов мысленно переговариваться между собой, доподлинно известно, что ей обладают Лена, Мэйкон и Серафина. Однако связь существующая между Леной и Итаном позволяет им переговариваться между собой, несмотря на то, что Итан — Смертный.

Отличие экранизации 
 В фильме «Прекрасные создания» Эмма совмещает в себе две роли — свою и Мэриан Эшкрофт. Она работает в библиотеке чародеев.
 Книга Лун была закопана в могиле Женевьевы. В фильме — Книга Лун находится в особом помещении библиотеки и показывает её Лене именно Эмма.
 Ридли имеет разную внешность в книгах и фильме, экранизация представляет её в полупрозрачных богемных платьях, образцом изящности, однако в книгах она описана как блондинка с розовой прядью, короткой юбке и с татуировками на животе.

Источники 

Романы 2009 года
Книги по алфавиту